Este término Polist puede Río referirse a:
Río Polist (Lovat), afluente del río Lovat, en Rusia.
Río Polist (Vóljov), afluente del río Vóljov, en Rusia.